Turmalina (Minas Gerais)
 Turmalina (São Paulo)